USS Columbia war der Name mehrerer Schiffe der US-Marine, die nach der Personifikation der USA und der Stadt Columbia benannt wurden:

 eine Columbia-Fregatte war im Bau, wurde jedoch 1814 verbrannt, um einer Eroberung durch die Briten vorzubeugen
 USS Columbia (1836)
 USS Columbia (1862)
 USS Columbia (1864)
 USS Columbia (C-12)
 USS Columbia (AG-9)
 USS Columbia (CL-56)
 USS Columbia (SSN-771) (U-Boot)

Fälschlicherweise wird auch oft die Raumfähre Columbia als USS Columbia bezeichnet.

Columbia
USS